Ахмеди́, Таджеддин Ибрахим ибн Хызыр (; —, ) — турецкий поэт, автор сборников лирических газелей и касыд. Среди придворных турецких поэтов он считается первым, писавшим светские произведения. Наиболее известное произведение Ахмеди — первая турецкая нерелигиозная поэма «Искендер-наме»; часть этой поэмы — самая ранняя сохранившаяся хроника Османской империи. Диван Ахмеди считается самым ранним диваном в османской литературе. Перу Ахмеди принадлежит первый османский мевлид — описание рождения пророка Мухаммеда и Мираджа. За свою долгую жизнь поэт служил многим анатолийским правителям: Исе-бею Айдыноглу, Сулейману Гермияноглу, Баязиду I, Тамерлану, Сулейману Челеби, Мехмеду Челеби.

Биография 
Первоисточниками сведений об Ахмеди являются историки Ибн Арабшах и . Их труды послужили основой для работ последующих авторов, в том числе для Мустафы Али.

Происхождение и начальные годы 
Вероятно, Ахмеди родился в 1334 году. Настоящее имя Ахмеди — Таджеддин Ибрахим, имя его отца — Хызыр. Место рождения Амеди неизвестно. Османские историки Латифи и Мустафа Али считали, что он был уроженцем Сиваса, с ними согласен Йозеф Хаммер. Ташкопрюзаде, чьё описание жизни Ахмеди, по словам историка литературы , «более надёжное, чем у Латифи», писал, что Ахмеди и его брат родились в эмирате Гермиян. Историк турецкой литературы  назвал местом рождения поэта деревню Усак вблизи столицы Гермияна Кютахьи.

Совсем молодым Ахмеди уехал учиться в Каир, бывший в то время центром арабской культуры. Известно, что помимо прочих наук Ахмеди изучал медицину и математику. Вместе с ним у шейха Экмаледдина аль-Бабарти обучались  из Айдына и , которые впоследствии стали известными учёными. Ташкопрюзаде записал анекдот, повторяемый всеми последующими биографами, о том, как трое друзей однажды оказались у некоего человека, имевшего репутацию предсказателя. Хаджи-паше он сказал: «Ты будешь заниматься медициной»; Фенари: «Ты будешь сиять, и от тебя многие получат свет». Ахмеди от него услышал: «Ты посвятишь себя поэзии».

В Анатолии до османской оккупации 
В период между возвращением из Каира и 1390 годом Ахмеди служил Исе-бею Айдыноглу и Сулейману-бею Гермияноглу. Точное время пребывания поэта в Айдыне и Гермияне неизвестно. По мнению Х. Иналджика, поэт описал кампанию Мурада I против Алаэддина Караманида 1386 года как очевидец. Х. Иналджик полагал, что в 1386 году Ахмеди находился на службе у Сулеймана-бея Гермияноглу и вместе со своим патроном участвовал в кампании. Скорее всего, на службе у правителя Гермияна Ахмеди находился до смерти последнего, наступившей в 1388 году.

По словам Ташкопрюзаде, из Каира Ахмеди сразу же направился в Гермиян и стал хаджи (наставником) эмира и его жены, увлекавшихся поэзией и ценивших своего наставника. Французский византинист Поль Лемерль сообщал, что Ахмеди был наставником сыновей правителя Айдына. По мнению турецкого историка литературы , возвратясь из Каира, Ахмеди некоторое время был наставником Хамзы (Мусы), сына Исы-бея Айдыноглу, поскольку Хамзе Ахмеди посвятил три книги учебного характера. Историки Д. Еремеев и М. Мейер также писали, что Ахмеди служил Гермияноглу уже после того, как жил у Айдыноглу. Других данных о точном местонахождении Ахмеди и его перемещениях в Анатолии в период до 1389 года нет.

Последние годы 
В 1389/1390 году Баязид захватил бейлики Малой Азии и сместил их правителей. О том, где жил Ахмеди в период османской оккупации бейликов в период с 1389 по 1402 год, также сохранилось мало сведений. Согласно историку Латифи, в 1390 году поэт жил в Кютахье, столице Гермияна. Несмотря на это, историк Х. Иналджик полагал, что уже с 1389 года Ахмеди находился на службе у Баязида I. По мнению Х. Иналджика, в 1389 году Ахмеди сопровождал Баязида в Балканском походе и был свидетелем Косовской битвы. Примерно с 1396 года Ахмеди — музахиб (фаворит и компаньон) Сулеймана Челеби, который был наместником своего отца в Бурсе. Около 1400 года шейх из Дамаска (возможно, ), посетив Бурсу, встретился с Ахмеди и вёл с ним дискуссию о пророке.

В 1402 году Ахмеди жил уже в Амасье. Когда в городе остановился Тамерлан, поэт преподнёс ему касыду. Стихотворение понравилось завоевателю, который пригласил Ахмеди к своему двору. Ташкопрюзаде привёл рассказ, иллюстрирующий отношение Тамерлана к поэту. По словам историка, однажды эмир Тимур пригласил Ахмеди с собой в хаммам. В качестве забавы он предложил поэту шуточно оценить каждую из юных красавиц, прислуживавших им. Когда Ахмеди оценил всех девушек, эмир сказал: «А теперь оцени меня». Ахмеди оценил правителя в «восемьдесят акче (небольшая серебряная монета)». «Только полотенце на мне стоит 80 акче!» — сказал Тамерлан. «Я и оценивал лишь полотенце, а ты сам [как красавица] не стоишь и гроша!» — ответил поэт. Тамерлан смог оценить смелую шутку и не только не рассердился на поэта, но и одарил его.

После смерти Тамерлана поэт вернулся в Анатолию и был вновь принят Сулейманом Челеби, который собрал при своём дворе многих поэтов. Там же служил и брат Ахмеди, Хамзеви. Хамзеви в основном известен тем, что собрал в двадцати четырёх томах легендарную историю Хамзы, дяди пророка Мухаммеда. Этот труд был написан прозой, свободно перемежаемой стихами. Ахмеди посвятил Сулейману Челеби поэму «Искендер-наме» или «Книгу Александра». Это произведение Ахмеди дорабатывал и редактировал до самой смерти. Так, для того, чтобы поэма больше понравилась османскому принцу, Ахмеди добавил главу об османской династии. Поэт также написал для Сулеймана Челеби диван, состоящий из касыд и газелей. Вероятно, Ахмеди был влиятельным придворным. Сохранился договор Сулеймана Челеби с Византией, под которым Ахмеди поставил свою подпись как свидетель. Отношения Ахмеди с великим визирем Сулеймана, Чандарлы Али-пашой, были напряжёнными — в Дастане поэт отозвался об Али-паше как о человеке «малых знаний».

После смерти Сулеймана в 1410 году поэт, согласно Ташкопрюзаде, вернулся в Амасью, где и умер в конце 815 года по календарю Хиджры (в январе или феврале 1413 года по западному летосчислению) в возрасте 80 лет. Некоторое время перед смертью поэт служил Мехмеду Челеби

Труды 

Ахмеди — автор самых ранних сохранившихся османских романтических стихотворений. По словам Ашик-паша-заде, стихотворение «Канопус и Весна» было написано ещё во время правления Мурада I. Всего перу Ахмеди принадлежат одиннадцать трудов, семь из которых написаны на тюркском языке, а четыре — на персидском.

1) Самый известный труд Ахмеди — поэма «Искендер-наме», которую он написал в подражание одноимённой персидской поэме Низами Гянджеви. «Искендер-наме» Ахмеди — первое произведение в тюркской литературе, в котором разрабатывается тема Александра Македонского. Ахмеди переработал сюжет и ввёл в поэму научные знания своего времени, чем превратил её в своеобразную энциклопедию.

2) В 1403 году по заказу Сулеймана Челеби Ахмеди написал поэму «» по мотивам одноимённой поэмы на персидском языке. Ахмеди обогатил сюжет, добавив к нему детали из тюркских сказок, легенд и дастанов. Единственная её копия хранится в Университете Стамбула (nr. 921). После воцарения Мехмеда I Аххмеди посвятил поэму ему. Профессор Мехмет Акалин издал поэму в 1975 году в Анкаре.

3) Диван Ахмеди известен в нескольких копиях. В библиотеке Ватикана (Vat Turco 196) и в библиотеке Сулеймание (Hamidiye, nr. 1082 m.) хранятся копии дивана. Диван Ахмеди считается самым ранним диваном в османской литературе. Часть дивана была опубликована в Анкаре в 1988 году.

4) Mevlid («Рождение пророка») — труд, написанный в 1407 году и полностью вошедший в «Искендер-наме». Однако встречаются более ранние рукописи, содержащие только Mevlid.

5) Mirâc-nâme («Книга о мирадже»), состоящая из 479 бейтов, написана одновременно с предыдущей книгой.

6) Dâstân-ı Tevârih-i Mülk-i Âl-i Osmân — первый газават-наме (рассказ о священной войне) в стиле поэмы «Месневи» Джелаледдина Руми, то есть дидактическое эпическое произведение, написанное попарно рифмующимися (аа, bb, cc и так далее) двустишиями. Полностью вошёл в «Искендер-наме», став последней главой поэмы. Dâstân является хроникой дома османов.

7) Tervihu’lervah — медицинский труд, посвящённый диагностике, анатомии и патологиям; состоит из 10 010 бейтов. Сначала Ахмеди посвятил его Сулейману Челеби, а после смерти Сулеймана труд был посвящён Мехмеду I в Бурсе. Книга содержит информацию о гигиене и фармакологии, а в пятой главе описаны симптомы и лечение различных заболеваний. Известны несколько копий книги, четыре из которых хранятся в библиотеке музея Топкапы (Revan Odası, nr.1681 авторская копия; nr. H 1986; nr. A 1986; A 2124) и одна — в библиотеке Сулеймание (nr. 3595).

8) Bedayi u’s-sihr fi şanayi i’s -şir, в котором Ахмеди рассуждает на персидском языке об искусстве литературы и приводит примеры на арабском, персидском и турецком языках. Книга содержит 107 аятов, 27 хадисов, 420 арабских бейтов, 331 персидских бейтов и большое число специально написанных примеров предложений на арабском и персидском языках.

Три книги написаны для Хамзы (Мусы)-бея Айдыноглу. Это учебники для Хамзы, посвящённые либо ему, либо Исе-бею:

9) Mirkatü'l- edeb написана на арабском и персидском языках в стихах. Состоит из 792 бейтов и посвящена астрономии, астрологии, математике и фикху, представляя собой своеобразный глоссарий в стихах. О том, что Ахмеди был автором этой книги, писал историк Кятиб-Челеби. Самая ранняя сохранившаяся копия относится к 1432 году, вторая — к 1436 году. На данный момент известно 6 копий.

10—11) Mizanü'l-edeb, Miyâru’l-edeb — две книги, состоящие из 195 и 170 бейтов соответственно, которые посвящены правилам арабского языка.

12—13) Историк Х. Иналджик высказал предположение, что Ахмеди является автором газават-наме о Косовской битве и «Рассказов о султане Мехмеде» (Ahval-i Sultan Mehemmed). Оба произведения сохранились включёнными в «Историю» Мехмеда Нешри.

 Оценка и значение 
Как писал историк литературы Э. Гибб, некоторые из османских учёных и поэтов XVI века, любителей «высокого стиля» и изящных фраз, недооценивали труд Ахмеди. Ими даже высказывалось неверное мнение, что «Искендер-наме» Ахмеди была лишь переводом Низами.  (ум.1607), автор биографического словаря поэтов, писал об Ахмеди, что «манера его стихосложения печально известна». Мустафа Али писал о «его рассеянном и многоликом месневи» и о «его безвкусных и неловких фразах». Латифи писал, что литературное «мастерство» Ахмеди никак не соответствовало его знаниям. По словам Латифи, Мир Салман (эмир Сулейман, правитель Гермияна) якобы отказался принять «Искендер-наме» Ахмеди, заявив, что «изящная касыда была б лучше такой книги». Расстроенный Ахмеди вернулся домой, где его ждал ученик, Шейхи Гермияни. Шейхи за ночь сочинил касыду, которую Ахмеди отнёс Мир Салману, на что эмир заявил: «Если ты автор касыды, то книга написана не тобой. Если книга написана тобой, то касыда не твоя».

Как отметил историк , современные литературоведы и историки, напротив, высоко оценивают вклад Ахмеди в развитие турецкой литературы и историографии. По словам Фодора, произведения Ахмеди являются источником бесценной информации для учёных по всем вопросам. Ахмеди оказал влияние на позднейших хронистов. По мнению исследователя Б. Турны, к XVI столетию османские историки уже приняли и использовали творчество Ахмеди как стандарт в написании исторических трудов. Османист Л. Силай отмечал, что Dâstân-ı Tevârih-i Mülk-i Âl-i Osmân'' представляет большую ценность и что без ссылок на Ахмеди не обходится ни один исторический труд, посвящённый образованию Османской империи.

Э. Гибб и османист Д. Кастритсис называют «Искендер-наме» Ахмеди первой энциклопедией в Османской империи. Она была очень популярна, известно более 100 её копий. Историк К. Сойер утверждала, что «Мевлид» Ахмеди был первым мевлидом в турецкой литературе. Историки называют «Дастан» самой ранней сохранившейся хроникой династии Османов. По её словам, именно Ахмеди акцентировал внимание на роли Османа I и его потомков как гази и продвигал тезис о том, что религиозно настроенные воины стремились расширить «Территорию ислама».

Историк литературы Н. Банарлы называл Ахмеди «великим анатолийским поэтом». Э. Гибб отзывался об Ахмеди как о «самом раннем романтике среди западных турок». В Краткой литературной энциклопедии Ахмеди назван «одним из зачинателей светской придворной поэзии». По мнению тюркологов Д. Еремеева и М. Мейера, поэма Ахмеди «служит ещё одним примером растущего самосознания турецкого народа, пытающегося осмыслить своё место в жизни человечества». По словам историка турецкой литературы Боролиной И. В., творчество Ахмеди отмечено «значительными достижениями», в его поэзии «намечается новое, жизнеутверждающее ощущение бытия».

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Придворные поэты
Турецкие поэты
Поэты Османской империи